Rafael Reyes peut désigner :
 Rafael Reyes (1849-1921), un militaire, un explorateur et un homme d'État colombien ;
 Rafael Reyes (1975-), un chanteur, auteur-compositeur-interprète et musicien américain, d'origine mexicaine.